Lijmen/Het been (roman), een roman van Willem Elsschot
Lijmen/Het been (film), een Nederlands-Belgische film uit 2000